Лубенский полк — административно-территориальная и военная единица Гетманщины в XVII—XVIII веках, один из 10 административно-территориальных казачьих полков Гетманщины. Полковой центр — город Лубны.

География 

Количество сотен в полку изменялась от 13 в 1658 году до 23 в XVIII веке. В 1658 году в его состав вошли 7 сотен Миргородского, 4 сотни Кропивненского и 2 сотни Полтавского полков.

По списку 1723 года в полку было 2687 пеших и 3968 конных казаков.

По состоянию на 1781 год в полк входило 23 сотни: две полковые Лубенские, две Пирятинские, две Лохвицкие, две Сенчанские, Черноусская, Яншипольская, Глинская, Роменская, Хмелевская, Смелянская, Константиновская, Куриньская, Городищенская, Снитинская, Лукомская, Горошинская, Жовнинская, Чигирин-Дубровская, Яблоневская. В то время на территории полка располагался 21 городок и 1609 сёл.

История 
Лубенский полк был создан в 1648 году. После Зборовского договора 1649 года был присоединён к Миргородскому полку. Восстановлен в 1658 году.

В связи с ликвидацией в 1781 году полкового строя на Украине прекратил своё существование. Его территория вошла в состав Киевского и Черниговского наместничеств.

Полковники 
Полковниками Лубенского полка были: Швец-Емельянович, Павел  (1657—1659)
 Засядько, Яков (1659—1660)
 Шамрицкий, Степан (1660—1661, 1663)
 Сербин, Иван Фёдорович (1672—1675)
 Илляшенко, Максим (1676—1687)
 Гамалея, Григорий Михайлович (1664—1666, 1668—1670, 1687—1688)
 Свечка, Леонтий Назарович (1688—1699)
 Зеленский, Семён (1702—1708)
 Саввич, Василий (1708—1714)
 Маркевич, Андрей Маркович (1714—1727)
 Иван Маркевич (Маркович) наказной полковник в 1716 году
 Маркевич, Яков Андреевич наказной полковник в 1721, 1723—1735 годах
 Апостол, Пётр Данилович (1728—1757)

Литература 
 Малый словарь истории Украины / Ответственный редактор Валерий Смолый. — К.: Либідь, 1997. 

Полки Гетманщины
Воинские части и формирования, созданные в 1648 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1781 году